Гвадалупе, Гранха има више значења:

 Гвадалупе, Гранха (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе, Гранха (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвадалупе, Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику